Эксперимент (от  — проба, опыт):
 Эксперимент — метод исследования.
 Эксперимент — метод исследования в психологии.
 «Эксперимент»  — творческое объединение в РГТРК Останкино (1990-е).
 «Эксперимент» — выставочный зал в Ростове-на-Дону.
 «Эксперимент» — мультфильм (1988, СССР).
 «Эксперимент» — несколько одноимённых фильмов:

 Опыт